Кампыртепа — узбекский топоним. Может означать:

 Кампыртепа — античная крепость.
 Кампыртепа (Шерабадский район) — село и гранитный карьер к северо-западу от посёлка  в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.